6. armija može značiti:
6. armija (Njemačko Carstvo)
6. armija (Austro-Ugarska)
6. armija (Wehrmacht)
6. oklopna armija
6. SS oklopna armija

6. armija (Rusko Carstvo)
6. armija (Osmansko Carstvo)
6. armija (Kraljevina Italija)
6. armija (Japan)
6. armija (Francuska)
6. armija (Sovjetski Savez)
6. armija (SAD)